Прасони́си (Прасонисион) — греческий топоним. Может означать:

 Прасонисион (Родос) — полуостров.
  — остров.
  — группа островов.
 Прасонисио — островок в общине Анатолики-Самос.
  — островок у Кимолоса.
  — островок у Карпатоса в сообществе .
 Прасонисион — островок у Пондиконисиона.